Натуральне число 1101
 1101 рік до нашої ери
 1101 рік нашої ери